Гра́фский переу́лок — улица на севере Москвы в Алексеевском районе  Северо-Восточного административного округа, между проспектом Мира и 3-й Мытищинской улицей. Переулок возник в XIX веке на землях, принадлежавших графам Шереметевым.

Расположение 
Графский переулок начинается от проспекта Мира, проходит на восток, пересекает Кучин переулок, проходит вдоль Пятницкого кладбища и заканчивается на 3-й Мытищинской улице.

Транспорт 
По переулку проходит маршрут автобуса № 714 (только в сторону улицы Павла Корчагина).

На участке от Кучина переулка до 3-й Мытищинской улицы организовано одностороннее движение.

Учреждения и организации 
 Дом 4/9 — Управление Роспотребнадзора по городу Москве; Центр гигиены и эпидемиологии в Москве; Московский фонд содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; журнал «СЭС»;
 Дом 10/12, строение 1 — Мосводоканал № 10 (Восточный, Северо-Восточный, Центральный административные округа);
 Дом 12 — Мосгаз ГУП, Управление № 1;
 Дом 14 — МГП «Спецавтоматика».

Ссылки 
 Схема улицы 

Переулки Москвы